Ниже представлен список видов орхидей рода Corybas, основанный на данных онлайн-каталога «The Plant List» (версия 1.1, 2013).

В список не включены таксоны с неопределённым статусом, а также синонимичные и нелегитимные таксоны.

Всего род включает в себя 133 вида растений.

 Corybas abditus D.L. Jones
 Corybas abellianus Dockrill
 Corybas aberrans P.Royen
 Corybas aconitiflorus Salisb.
 Corybas acuminatus M.A. Clem. & Hatch
 Corybas acutus J.Dransf. & J.B. Comber
 Corybas aduncus (Schltr.) Schltr.
 Corybas albipurpureus P.Royen
 Corybas amabilis P.Royen
 Corybas amungwiwensis P.Royen
 Corybas annamensis Aver.
 Corybas arachnoideus (Schltr.) Schltr.
 Corybas arfakensis (J.J. Sm.) Schltr.
 Corybas aristatus (Schltr.) Schltr.
 Corybas bancanus (J.J. Sm.) Schltr.
 Corybas barbarae D.L. Jones
 Corybas betchei (F.Muell.) Schltr.
 Corybas betsyae P.Royen
 Corybas boridiensis P.Royen
 Corybas bryophilus J.J. Sm.
 Corybas calcicola J.Dransf. & G.Sm.
 Corybas calliferus (J.J. Sm.) Schltr.
 Corybas calopeplos J.Dransf. & G.Sm.
 Corybas calophyllus (Schltr.) Schltr.
 Corybas carinatus (J.J. Sm.) Schltr.
 Corybas carinulifer (Schltr.) P.Royen
 Corybas carsei (Cheeseman) Hatch
 Corybas caudatus Holttum
 Corybas cerasinus D.L. Jones & B.Gray
 Corybas cheesemanii (Hook.f. ex Kirk) Kuntze
 Corybas comptus J.Dransf. & G.Sm.
 Corybas crenulatus J.J. Sm.
 Corybas cryptanthus Hatch
 Corybas cyclopensis P.Royen
 Corybas cymatilis P.Royen
 Corybas dentatus D.L. Jones
 Corybas despectans D.L. Jones & R.C. Nash
 Corybas diemenicus (Lindl.) Rupp
 Corybas dienemus D.L. Jones
 Corybas dowlingii D.L. Jones
 Corybas ecarinatus Anker & Seidenf.
 Corybas ekuamensis P.Royen
 Corybas epiphyticus (J.J. Sm.) Schltr.
 Corybas erythrocarpus J.J. Sm.
 Corybas expansus D.L. Jones
 Corybas fanjingshanensis Y.X. Xiong
 Corybas fenestratus P.Royen
 Corybas fimbriatus (R.Br.) Rchb.f.
 Corybas fordhamii (Rupp) Rupp
 Corybas fornicatus (Blume) Rchb.f.
 Corybas gastrosiphon (Schltr.) Schltr.
 Corybas geminigibbus J.J. Sm.
 Corybas gemmatus P.J. Cribb & B.A. Lewis
 Corybas gibbifer (Schltr.) Schltr.
 Corybas himalaicus (King & Pantl.) Schltr.
 Corybas hispidus D.L. Jones
 Corybas holttumii J.Dransf. & G.Sm.
 Corybas imperatorius (J.J. Sm.) Schltr.
 Corybas incurvus D.L. Jones & M.A. Clem.
 Corybas insulifloris P.Royen
 Corybas iridescens Irwin & Molloy
 Corybas karkarensis P.Royen
 Corybas karoensis J.B. Comber & J.Dransf.
 Corybas kinabaluensis Carr
 Corybas klossii (Ridl.) Schltr.
 Corybas koresii P.Royen
 Corybas laceratus L.O. Williams
 Corybas ledermannii (Schltr.) Schltr.
 Corybas leucotyle (Schltr.) Schltr.
 Corybas limpidus D.L. Jones
 Corybas longipedunculatus P.Royen
 Corybas longipetalus (Ridl.) Schltr.
 Corybas macranthus (Hook.f.) Rchb.f.
 Corybas mammilliferus P.Royen
 Corybas mankiensis P.Royen
 Corybas merrillii (Ames) Ames
 Corybas minutus (Drake) Schltr.
 Corybas mirabilis (Schltr.) Schltr.
 Corybas × miscellus D.L. Jones
 Corybas moluccanus (Schltr.) Schltr.
 Corybas montanus D.L. Jones
 Corybas montis-stellaris P.Royen
 Corybas muluensis J.Dransf.
 Corybas muscicolus (Schltr.) Schltr.
 Corybas nanus P.Royen
 Corybas naviculisepalus P.Royen
 Corybas neocaledonicus (Schltr.) Schltr.
 Corybas oblongus (Hook.f.) Rchb.f.
 Corybas orbiculatus (Colenso) L.B. Moore
 Corybas palearifer (J.J. Sm.) Schltr.
 Corybas papa Molloy & Irwin
 Corybas pictus (Blume) Rchb.f.
 Corybas piliferus J.Dransf.
 Corybas ponapensis (Hosok. & Fukuy.) Hosok. & Fukuy.
 Corybas porphyrus P.Royen
 Corybas praetermissus J.Dransf. & J.B. Comber
 Corybas pruinosus (R.Cunn.) Rchb.f.
 Corybas puberulus (Schltr.) Schltr.
 Corybas puniceus T.P. Lin & W.M. Lin
 Corybas ramosianus J.Dransf.
 Corybas recurvus D.L. Jones
 Corybas ridleyanus Schltr.
 Corybas rivularis (A.Cunn.) Rchb.f.
 Corybas roseus (Janch.) Janch. ex J.J. Sm.
 Corybas rotundifolius (Hook.f.) Rchb.f.
 Corybas royenii Kores
 Corybas saprophyticus (Schltr.) Schltr.
 Corybas scutellifer J.B. Comber & J.Dransf.
 Corybas selangorensis J.Dransf. & G.Sm.
 Corybas serpentinus J.Dransf.
 Corybas sexalatus J.J. Sm.
 Corybas simbuensis P.Royen
 Corybas sinii Tang & F.T. Wang
 Corybas smithianus Schltr.
 Corybas solomonensis P.Royen
 Corybas speculum (Schltr.) Schltr.
 Corybas stenotribonos J.B. Comber & J.Dransf.
 Corybas striatus (Schltr.) Schltr.
 Corybas subalpinus P.Royen
 Corybas sulcatus (M.A. Clem. & D.L. Jones) G.N. Backh.
 Corybas taiwanensis T.P. Lin & S.Y. Leu
 Corybas taliensis Tang & F.T. Wang
 Corybas torricellensis (Schltr.) Schltr.
 Corybas trilobus (Hook.f.) Rchb.f.
 Corybas umbonatus (Schltr.) Schltr.
 Corybas umbrosus J.Dransf. & J.B. Comber
 Corybas undulatus (R.Cunn.) Rupp
 Corybas unguiculatus (R.Br.) Rchb.f.
 Corybas urikensis P.Royen
 Corybas ventricosus (J.J. Sm.) Schltr.
 Corybas vespertilionis P.Royen
 Corybas villosus J.Dransf. & G.Sm.
 Corybas vinosus (J.J. Sm.) Schltr.

Примечания 

Корибас
Corybas